Коэрцитивная сила
 Коэрцитивность функционала